F43 steht für:
 INS Trishul (F43), eine Fregatte der Talwar-Klasse der indischen Marine
 F43 (Paralympics), eine Startklasse der paralympischen Sportarten